Голдиш – фамилия. Известные носители:

 Василе Голдиш (1862–1934) – румынский политик.
 Иосиф (Голдиш) (1836–1902) — епископ независимой Трансильванской митрополии, епископ Арадский.